Slovo hlemýžď má více významů:

Název několika rodů z čeledi hlemýžďovití
 Helix 
 např. běžný hlemýžď zahradní
 Cornu
 např. hlemýžď kropenatý 
 Cantareus
 např. hlemýžď zemní
 alternativní název (synonymum) k rodovým názvům jiných rodů, např. rodů keřovka, vrásenka a skalnice

Medicína
 Hlemýžď (ucho) — kostěný oddíl vnitřního ucha

Související články 

 Hlemýždí
 Helix

Externí odkazy